Tre minuti a mezzanotte (Three Minutes to Midnight) – romanzo di Mildred B. Davis del 1971
 Tre minuti a mezzanotte – film del 1995 diretto da Monica Vullo